Stanislaw Müller (; * 10. Oktober 1964) ist ein russischer Publizist, Psychologe und Pädagoge. Er befasst sich mit Fragen der Erinnerung und des Denkens und ist Chefredakteur der Zeitschrift „Erfolg für alle“ (russisch: „Успех для всех“). Müller lebt und arbeitet in Omsk (Russland).

Schriften 
(Quellen:)
 Разблокируй свой ум. Стань гением! Технологии супермышления и суперпамяти. Piter, St. Petersburg, 2009, ISBN 978-5-388-00769-8
 Разблокируй свою память. Запомни все!. Piter, St. Petersburg, 2010, ISBN 978-5-49807-414-6
 Стань гением! Секреты супермышления. Piter, St. Petersburg, 2010, ISBN 978-5-49807-505-1
 Разблокируй свой мозг и начни жить!. Piter, St. Petersburg, 2010 ISBN 978-5-49807-780-2
 Вспомни все. Секреты суперпамяти. Книга-тренажер. Piter, St. Petersburg, 2010, ISBN 978-5-49807-830-4
 Развитие суперпамяти и супермышления у детей. Быть отличником просто!. Piter, St. Petersburg, 2011, ISBN 978-5-49807-479-5

Weblinks 
 Über Stanislaw Müller
 Müllers Webseite

Einzelnachweise 

Publizist
Psychologe
Russe
Geboren 1964
Mann